Логіка
 Логіка (оповідання)

Див. також 
 Бізнес-логіка
 Logica
 Lohika